Vrede van Praag (1463), een vredesverdrag tussen Albrecht Achilles van Brandenburg en Lodewijk de Rijke
 Vrede van Praag (1635), een vredesverdrag tussen het Heilige Roomse Rijk en het merendeel van de protestantse staten van het Rijk
 Verdrag van Praag (1866), een vredesverdrag tussen Pruisen en Oostenrijk aan het eind van de Pruisisch-Oostenrijkse Oorlog
 Verdrag van Praag (1973), een deel van Ostpolitik